Technophobe est un court métrage de comédie dramatique français, réalisé par Théodore Bonnet et écrit par Cyprien Iov avec l'aide de Julien Josselin et sorti en 2015.

Synopsis 
Arthur, jeune homme, se découvre des brûlures dès qu'il touche un objet technologique. Il constate ainsi qu'il demeure « technophobe » et se rendit chez un médecin. Ce dernier lui annonce que cette maladie n'a jamais été connue et qu'il va falloir pour Arthur vivre avec, ce qui ne sera pas chose facile.

Distribution 
 Cyprien Iov : Arthur
 Julien Josselin : Yann
 Claudette Walker : la grand-mère d'Arthur
 Maurice Barthélemy : le médecin
 François Legrand : le patron d'Arthur
 Laurence Ferrari : elle-même
 Ludovik Day, Mohamed Ketfi, Nathalie Odzierejko, Paul-Victor Vettes : amis d'Arthur
 Marjorie Le Noan : la collègue d'Arthur
 Julien Pestel : le journaliste de rue
 Squeezie : lui-même

Fiche technique 
Source : 

 Titre original : Technophobe
 Réalisation : Théodore Bonnet
 Scénario : Cyprien Iov, Julien Josselin
 Assistant réalisateur : Antoine Barillot
 Musique : Nodey
 Directeur photo : Vladimir Boudnikoff
 Directeur artistique : Quentin Cavadaski
 Directeur de production 1 : Paul Esteves
 Directeur de production 2 : Agnès Lepeu
 Chef de projet : Julien Allar
 Pays de production : 
 Société de production : Idz Production
 Chef opérateur du son : Antoine Caracci
 Mixage audio : Samuel Dekyndt
 Maquillage : Justine Vandenbussche, Sonia Allal, Romane de Luca
 Maquillage effets spéciaux : Christophe Pizetta
 Costumes : Mathilde Bordes, Noélie Hébert
 Accessoires : Alexia Rosanis, Kevin Delefosse
 Étalonnage : Inès Tabarin
 Responsable technique : Dan Da Silva
 Régisseur : Bertrand Fecci, John Thenard
 Assistant plateau : Baba Samangaray

Accueil 
Le court métrage est posté sur YouTube sur la chaîne de Cyprien le , et fut un véritable succès. En 10 jours seulement, le court métrage atteint les  de vues et les  commentaires. Aujourd'hui, la vidéo dépasse les  de vues et demeure la cinquième vidéo la plus vue de la chaîne Youtube de Cyprien Iov. Celui-ci continue sa collaboration avec Théodore Bonnet pour un deuxième court métrage, Le Hater, qui sortira cinq mois plus tard.

Notes et références

Liens externes 

Film français sorti en 2015
Comédie dramatique française
Court métrage français
Œuvre de Cyprien Iov